Терски рејон може бити:

 Терски рејон (Кабардино-Балкарија), рејон у Кабардино-Балкарији, Русија
 Терски рејон (Мурманска област), рејон у Мурманској области, Русија